The Settlers () — серия компьютерных игр в жанре стратегии в реальном времени, созданная немецкой компанией Blue Byte Software. Первой игрой серии была The Settlers (1993).

Список игр

См. также 
 Champions of Anteria, первоначально известна как  The Settlers: Kingdoms of Anteria, но была переименована и переработана

Примечания 

 
Серии компьютерных игр Ubisoft